Autolytus triangulifer är en ringmaskart som först beskrevs av Grube 1878.  Autolytus triangulifer ingår i släktet Autolytus och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
triangulifer